Tercera Avenida es una calle de Manhattan y el Bronx, Nueva York.

Tercera Avenida o 3ª Avenida puede referirse a:
3ª Avenida Noroeste, calle en Managua, Nicaragua.

En transporte:

Tercera Avenida (Brooklyn), calle en Brooklyn, Nueva York
Línea de la Tercera Avenida (IRT), antigua línea ferroviaria elevada en Manhattan y el Bronx.
línea de la Tercera Avenida (BMT), antigua línea ferroviaria elevada en Brooklyn.
Ferrocarril de la Tercera Avenida, antigua empresa ferroviaria de Manhattan y el Bronx.
Tercera Avenida (línea Canarsie), estación del Metro de Nueva York en Manhattan; de los trenes del servicio. 
Tercera Avenida–Calle 138 (línea Pelham), estación del Metro de Nueva York en el Bronx; de los trenes del servicio. 
Tercera Avenida–Calle 149 (línea White Plains Road), estación del Metro de Nueva York en el Bronx; de los trenes del servicio. 
Línea de la Tercera Avenida y la Avenida Adams, línea de autobuses.

En música:
3rd Avenue (banda), banda filipina.